Die Superliga 2013/14 war die 24. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. Juli 2013 und endete am 18. Mai 2014.

Titelverteidiger war der FC Kopenhagen.

Modus 

Die zwölf Mannschaften traten in je 3 Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Alle Mannschaften trafen also jeweils dreimal aufeinander, sodass  je eine Mannschaft zwei Heimspiele gegen denselben Gegner in einer Saison bestritt. Jedoch wurde sichergestellt, dass keine Mannschaft mehr als 17 Heimspiele hatte.
Der Meister nach 33. Spieltagen qualifizierte sich für die Teilnahme an der UEFA Champions League 2014/15, der zweitplatzierte für die Qualifikationsrunde derselbigen. Die dritt- und viertplatzierte Mannschaft traten in der Qualifikation zur UEFA Europa League 2014/15 an.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14